Radon (element) een edelgas
Radon (modelauto), een Russisch modelautomerk

Radon-maat, een wiskundige term

Geografische locaties 
Radon (Orne), een Franse gemeente in het departement Orne

Personen met de achternaam Radon 
Johann Radon (1887-1956), Oostenrijks wiskundige